İsmayıllı kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 İsmayıllı (distriktshuvudort i Azerbajdzjan), Ismajylly, 
 Ismajylly, distrikt, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar